Abierto Mexicano Telcel 2016 (kobiety)
 Abierto Mexicano Telcel 2016 (mężczyźni)